IKB kan avse:

 IKB – en idrottsklubb i Borlänge som bildades 1925, se IK Brage
 IKB – en intensiv ultramarin färg, se International Klein Blue